Na literatura médica, sintoma é qualquer alteração da percepção normal que uma pessoa tem de seu próprio corpo, do seu metabolismo, de suas sensações, podendo ou não consistir-se em um início de doença. 
Em psicopatologia, sintoma é todo relato do paciente acerca de sensações ou sofrimento de cunho subjetivo apresentado durante a entrevista médica. Por ser subjetivo, relaciona-se com tudo que não pode ser mensurado ou objetivamente observado, mas, naturalmente, não pode ser desprezado, pois trata-se de uma queixa válida do paciente.

Sintomas são frequentemente confundidos com sinais, que são as alterações percebidas ou medidas por outra pessoa, geralmente um profissional de saúde. A diferença entre sintoma e sinal é que o sinal é aquilo que pode ser percebido por outra pessoa sem o relato ou comunicação do paciente e o sintoma é a queixa relatada pelo paciente mas que só ele consegue perceber. 

Sintomas são subjetivos, sujeitos à interpretação do próprio paciente. A variabilidade descritiva dos sintomas varia enormemente em função da cultura do paciente, assim como da valorização que cada pessoa dá às suas próprias percepções. 

Quando de um atendimento de alguém por um profissional de saúde, compete ao profissional saber colher as informações necessárias ao pleno conhecimento das características dos sintomas.

Definição de sintoma segundo a semiótica 

Sintoma também pode ser entendido como sinônimo de índice. Na semiótica, a ciência geral dos signos, índices e sintomas são signos em que a relação entre significado e significante não é arbitrária, mas sim determinada pela experiência vivenciada pelo interpretador ou pela contiguidade de fato entre dois elementos.

Identificação dos Sintomas 

A identificação dos sintomas faz-se essencialmente, pelo interrogatório do paciente, pois, sem seu relato ou qualquer outra forma de comunicação lúcida, é impossível conhecê-los. Em poucas áreas do conhecimento da saúde, como a neonatologia, por exemplo, não ocorre a identificação dos sintomas, uma vez que o seu paciente, recém nascido, não se comunica de modo lúcido.
A etimologia da palavra Sintoma vem do grego. Sin = junção e Tomo = pedaços. Ou seja, a palavra "sintoma" tem a ver com juntar as peças de várias sinalizações orgânicas ou psíquicas, mediante uma doença; assim como num quebra-cabeça.

Caracterização dos sintomas 

A caracterização dos sintomas baseia-se em sete princípios ou componentes dos sintomas, a saber:

Cronologia, Localização Corporal, Qualidade, Quantidade, Circunstâncias, Fatores Agravantes ou atenuantes e Manifestações Associadas.

 Cronologia é a identificação dos aspectos relacionados ao tempo e sequência de evolução dos sintomas como a hora do dia, o dia do ciclo menstrual, etc;

 Localização Corporal não é apenas determinar o local dos sintomas mas sua irradiação e profundidade. Deve-se ter em mente que as pessoas nomeiam partes do seu corpo de modo diferente, conforme seu próprio conhecimento.

Qualidade é um dos aspectos mais difíceis de se determinar, uma vez que conta com a descrição que o paciente faz de suas percepções. As comparações que muitas vezes são feitas remetem à memória individual, às experiências de cada um de nós. Por exemplo, a sensação de calor varia em função da hereditariedade, da região onde mora, etc.

Quantidade é a descrição da intensidade, frequência, número de vezes em que o fenômeno ocorreu, intervalo entre os episódios, volumes de secreções, abaulamentos, edemas.

Circunstâncias em que o sintoma ou sintomas ocorrem, como local, atividade que exerce no momento da ocorrência do sintoma, exposição a fatores ambientais, ingestão de alimentos, por exemplo.

Fatores Agravantes ou atenuantes, embora claramente compreendidos, exigem, do examinador, a ciência exata das relações entre os sintomas e os fatores que neles interferem, de modo a poder selecionar e identificar, sem sugestionar o paciente, aquilo que realmente interfere ou não com o sintoma.

Manifestações Associadas podem ajudar até mesmo na identificação de síndromes. Como nem sempre o paciente tem a noção da importância da ocorrência de um fenômeno simultâneo a outro, compete ao médico o interrogatório e a associação dos eventos.

Exemplos de sintomas 
 Afasia, disfasia (motora, sensitiva, outras)
 Agonia, tristeza, banzo
 Agitação, euforia
 Alucinações
 Angústia
 Anorgasmia
 Ansiedade
 Apneia, parada respiratória total
 Arritmia cardíaca  (batidas cardíacas em qualquer ritmo anormal, irregulares ou não)
 Astenia (fraqueza)
 Atrofia (redução de volume localizado de determinado segmento corporal)
 Aumento de peso
 Aumento de volume localizado (tumor, cisto, hérnia, derrame articular, edema e outros)
 Bradicardia (batidas cardíacas em ritmo lentificado)
 Cabeça oca ou vazia, sensação de
 Calvície
 Cansaço, fadiga
 Cegueira (perda da visão parcial ou total, de um ou ambos olhos)
 Chiado no peito ao respirar
 Coceira (prurido)
 Constipação intestinal
 Convulsão (crise epiléptica)
 Depressão
 Descamação da pele e/ou mucosas
 Desequilíbrio para andar, ficar em pé ou sentado
 Desmaio, perda total ou parcial da consciência 
 Diplopia, (visão dupla)
 Dispneia (falta de ar)
 Distonia
 Dor ao ato sexual, dispaurenia
 Dor (diversos subtipos: cólica, cefaleia, queimação, pontada, etc)
 Edema, vide "inchaço"
 Ejaculação ausente, precoce ou retardada
 Ereção peniana alterada; impotência, priapismo
 Emagrecimento involuntário
 Embaçamento (visual)
 Engasgo
 Escurecimento visual
 Espasmo, contratura
 Euforia, agitação
 Fezes com conteúdo anormal: branca, com vermes, sangue, gordura, pús, muco, urina, esperma
 Falta de ar, dispneia
 Febre
 Ferimento
 Fístula
 Flatulência excessiva ou ausência
 Fobia
 Fome alterada, excessiva ou ausente
 Formigamento/formigueiro, comichões, dormência
 Frêmito cardíaco (sensação de movimento ou barulho facilmente audível às batidas do coração)
 Frigidez
 Gagueira, tartamudez
 Halitose, mau hálito
 Hematomas
 Hemorragia, vide sangramento
 Impotência sexual, masculina, feminina
 Inapetência (perda de apetite)
 Inchaço, (edema), vide "aumento de volume"
 Insônia
 Manchas, mudanças de cor, na pele, mucosas, fâneros (cabelo ou unha)
 Marcha alterada
 Mau hálito, halitose
 Meteorismo, borborigmo, gases intestinais 
 Mudez
 Náusea
 Paladar alterado
 Palidez
 Paralisia (parcial ou total de determinado segmento do corpo)
 Perda de memória
 Perda do tato (anestesia parcial ou total, de segmentos do corpo)
 Pesadelo
 Priapismo (enrijecimento peniano prolongado)
 Queda frequente da "própria altura".
 Ronco
 Rouquidão
 Sangramento, hemorragia visível (das mucosas, na urina, às evacuações, da pele, dos orifícios naturais e provocados)
 Sede alterada, excessiva ou ausente
 Sonambulismo
 Sonolência 
 Sudorese
 Surdez (hipoacusia ou anacusia)
 Taquicardia (batidas cardíacas em ritmo acelerado)
 Tensão
 Tontura  
 Tosse
 Tremor
 Urgência miccional
 Vaginismo
 Vertigem
 Visão alterada
 Vômito
 Zumbido

Notas

Ver também 
 Somatização
 Sinal (médico)

Bibliografia 
 López, M., Laurentis, J.M.; Semiologia Médica, livraria Atheneu, Livraria Interminas, 1988.
 Surós, J.Semiologia Médica e Técnica Exploratória, Guanabara Koogan, 1981.

 
Semiótica